Mein Freund Harvey steht für:
 Mein Freund Harvey, Theaterstück von Mary Chase
 Mein Freund Harvey (1950), amerikanischer Film von Henry Koster
 Mein Freund Harvey (1970), deutscher Film von Kurt Wilhelm